Калитва, Кали́тва — пагорб, геологічне утворення в межах Царичанського району Дніпропетровської області.
 Біла Калитва — місто (з 1958) в Росії, адміністративний центр Білокалитвинського району Ростовської області.
 Нова Калитва — село Розсошанського району Воронізької області.
 Чорна Калитва — річка у Бєлгородській і Воронезькій областях Росії.
 Стара Калитва — село Розсошанського району Воронізької області.
 Калитва (Алексєєвський район) — село в Алексєєвському районі Бєлгородської області Російської Федерації.
 Калитва (Красненський район) — село у Красненському районі Бєлгородської області Російської Федерації.